Buscombe ist der Familienname folgender Personen:

 Nathalie Buscombe, britische Schauspielerin, Hörspielsprecherin und Künstlerin
 Peta Buscombe, Baroness Buscombe (* 1954), britische Juristin, Politikerin (Conservative Party) und Life Peeress